Alfred Hales peut désigner:

  (1860-1936), nouvelliste et correspondant de guerre australien ;
 Alfred Hales (1909-1998), homme politique canadien en Ontario ;
 Alfred W. Hales (né en 1938), mathématicien américain.

Voir aussi
 Alfred Hale (né en 1939), joueur irlandais de football